Het ATP-toernooi van Shenzhen 2015 (met de officiële naam China Open 2015) werd gespeeld van 28 september tot en met 5 oktober 2015. De toernooilocatie waren de hardcourtbanen van het Shenzhen Longgang Sports Center in de Chinese stad Shenzhen.

Het enkelspel werd gewonnen door Tomáš Berdych. Hij versloeg in de finale Guillermo García López  met 6-3 en 7-6(7). Het dubbelspel werd gewonnen door Jonathan Erlich en Colin Fleming. Zij versloegen in de finale Chris Guccione en André Sá met 6-1 6-7(3) en [10-6].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Shenzhen
ATP-toernooi van Shenzhen